Таги́л — река в Свердловской области, правый приток Туры.

Производные наименования:
 Верхний Тагил — город районного значения в Свердловской области,
 городской округ Верхний Тагил — муниципальное образование в составе области;
 Нижний Тагил — город областного значения в Свердловской области, а также связанные с ним объекты:
 Нижний Тагил — станция Свердловской железной дороги,
 город Нижний Тагил — административно-территориальная единица в составе области,
 МО «город Нижний Тагил» — муниципальное образование в составе области.
 Нижний Тагил-39 — прежнее название посёлка Свободного в Свердловской области.

Другое 
 «Реальный Тагил» — областное телевидение Свердловской области.
 «Тагил-ТВ» — городское телевидение Нижнего Тагила.
 Тагильская роспись — русский народный промысел, существующий в Нижнем Тагиле, лаковая подносная роспись по металлу.

См. также 
 Нижний Тагил (значения)
 Нижнетагильская улица
 Новотагилка
 Тагильская улица
 Тагилов
 Тагильский
 Тагильский округ
 Тагильский переулок
 Тагильский сельсовет
 Тагильское